AMD FX - це серія мікропроцесорів AMD для персональних комп'ютерів. Нижче наведено список мікропроцесорів AMD FX. Деякі APU також мають назву моделі FX, але термін "FX" зазвичай стосується лише процесорів, які не є просто APU з вимкненим iGPU.

Для настільних комп'ютерів

Bulldozer

«Zambezi» (32 нм КНІ) 
 Усі моделі випускалися у формі µPGA з 938 контактами для Socket AM3+
 Усі мікропроцесори AMD FX мають розблокований множник та мають можливість розгону.
 Усі моделі підтримують до 4 модулів DIMM пам’яті DDR3 1866 МГц.
 Два цілих кластера (розглядається як логічні ядра в ОС) у кожному модулі Bulldozer.
 У серії FX-8, 4 модулі Bulldozer, 3 в серії FX-6 і 2 в серії FX-4.
 Транзисторів: ~1,6 мільярда 
 Розмір кристала: 319 мм2 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AES, CLMUL, AVX, XOP, FMA4, CVT16, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Piledriver

«Vishera» (32 нм КНІ) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AES, CLMUL, AVX, XOP, FMA4, CVT16, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, F16C, Turbo Core.
 Усі моделі випускалися зі степінгом C0

 FX-9590 і FX-9370 спочатку були випущені як ексклюзивні процесори для OEM, які роздрібні продавці продавали за 920 і 576 доларів відповідно. До жовтня вони були випущені в роздрібну продажу в комплекті з рідинним кулером за 390 і 290 доларів.

Примітки 
 ^ Усі моделі підтримують AMD Turbo Core, v2.0 для BULLDOZER і v3.0 для PILEDRIVER.
 ^ Тактовий множник застосовується до базової частоти HyperTransport 200 MHz.
 ^ Випущена лінійка процесорів Socket F і Socket AM2 в 2006 були названі Athlon 64 FX, першим є AMD FX-60.
 ^ Лінійка процесорів Phenom FX була представлена в травні 2007 року і отримала назву "FASN8" платформа.
 ^ Продається з комплектом рідинного охолодження.

Нотатки 
Пізніше AMD повторно використала бренд FX для деяких процесорів у своєму сокеті FM2/FM2+. Це були процесори AMD A10 з відключеним відеоядром.

Дивіться також 

 AMD FX
 Список чипсетів AMD
 Список мікропроцесорів AMD APU – десктопні, мобільні і з дуже низьким енергоспоживанням
 Список мікропроцесорів AMD Opteron – серверні
 Список мікропроцесорів AMD Ryzen - наступник
 Список мікропроцесорів AMD Phenom - попередник

Посилання 
 AMD FX Model Number Comparison
 AMD FX-Series system-on-a-chip family

Джерела 

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів